Distinguished Service Cross kan syfta på:

 Distinguished Service Cross (Australien) – en militär tapperhetsmedalj
 Distinguished Service Cross (Storbritannien) – en militär tapperhetsmedalj
 Distinguished Service Cross (USA) – en militär tapperhetsmedalj